Lycia siberica är en fjärilsart som beskrevs av Alexander Michailovitsch Djakonov 1926. Lycia siberica ingår i släktet Lycia och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
siberica